Le tournoi d'échecs de Londres 1851 fut organisé à l'occasion de l'exposition universelle de 1851 à Londres.
Ce tournoi à élimination directe, avec seize participants, est le premier tournoi international d'échecs de l'époque moderne. Il fut remporté par l'Allemand Adolf Anderssen. En demi-finale, il élimina le meilleur joueur des années 1840 : Howard Staunton. Après ce tournoi, Anderssen fut considéré comme le meilleur joueur du monde.

Organisation 

Le titre officiel du tournoi était Great Exhibition Tournament. Il eut lieu au Crystal Palace de Londres du  au  pendant l'Exposition universelle de 1851.
L'événement était organisé par Howard Staunton et le club d'échecs St George de Londres. Les parties nulles ne comptaient pas et étaient rejouées (« remises »).

Participants 

Participaient au tournoi :
 dix Britanniques : Howard Staunton, Marmaduke Wyvill, Elijah Williams, Henry Bird, Hugh Alexander Kennedy, Edward Löwe, E. S. Kennedy, James Mucklow, Samuel Newham et Alfred Brodie.
 trois Allemands :
 Adolf Anderssen,
 Bernhard Horwitz
 et Carl Mayet ;
 deux Hongrois :
 Johann Löwenthal : expulsé de Hongrie en 1848, il avait émigré aux États-Unis en 1849, puis quitta ses affaires pour venir disputer le tournoi à Londres en 1851,
 et József Szén ;
 un Français : Lionel Kieseritzky.
Des invitations avaient été envoyées aux meilleurs joueurs du monde en 1851 :
 au Britannique Henry Buckle, qui ne vint pas au tournoi ;
 à l'Allemand Von der Lasa, qui ne pouvait pas participer au tournoi ;
 à Vincent Grimm de Hongrie, qui était exilé à Alep en Syrie ;
 aux Russes Carl Jaenisch et Choumov, qui arrivèrent en retard à Londres ;
 au Russe Alexandre Petroff, qui ne pouvait venir à Londres ;
 et à Pierre Saint-Amant, diplomate français qui était en poste en Californie depuis 1848.
Daniel Harrwitz (joueur allemand installé à Londres) et George Walker n'avaient pas été invités par Staunton. Outre ces joueurs, John Schulten était également absent du tournoi.

Classement final 
Le classement final fut :
 Adolf Anderssen, vainqueur de Marmaduke Wyvill en finale.
 Marmaduke Wyvill
 Elijah Williams qui battit Howard Staunton lors du match pour la troisième place.
 Howard Staunton
 József Szén qui battit Hugh A. Kennedy lors d'un match pour la cinquième place.
 Hugh A. Kennedy
 Bernhard Horwitz
 James Mucklow

Résultats

Tableau principal 
Le symbole +r (r pour « remise ») indique qu'une partie se termina par le résultat nul et fut rejouée.

Demi-finale Adolf Anderssen - Howard Staunton

Demi-finale Marmaduke Wyvill - Elijah Williams

Finale Adolf Anderssen - Marmaduke Wyvill

Tableau de classement pour les places 5 à 8 
Le symbole +r (r pour « remise ») indique qu'une partie se termina par le résultat nul et fut rejouée.

Notes et références

Bibliographie 
 
 

 

1851 au Royaume-Uni
Londres
Tournoi d'échecs du XIXe siècle
Événement à Londres